Кратер Барнард (), не путать с кратером Барнард на Марсе, — крупный ударный кратер у восточного лимба видимой стороны Луны. Название дано в честь американского астронома-наблюдателя Эдварда Эмерсона Барнарда (1857—1923) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1964 г. Образование кратера относится к донектарскому или нектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер слегка перекрывает часть вала кратера Гумбольдт, расположенного на северо-западе от кратера. На юге от кратера расположен кратер Абель, на северо-востоке — кратер Кюри, на юго-востоке — Море Южное. 

Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 116 км, глубина — 2,66 км.

Кратер существенно разрушен последующими за время его существования импактами, наиболее сохранившейся является западная часть вала. Высота вала над окружающей местностью составляет 1510 м, объем кратера приблизительно 11 000 км³. Дно чаши кратера неровное, особенно в южной части. В центре кратера с небольшим смещением к западу находятся два схожих кратера.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны